En l'escriptura japonesa, els caràcters sil·làbics (o, amb més propietat, moraics) あ (hiragana) i ア (katakana) ocupen el primer lloc en el sistema modern d'ordenació alfabètica gojūon (五十音), abans d'い; i el 36è en el poema iroha, entre て i さ. Segons els sistemes de romanització Hepburn, Kunrei-shiki i Nihon-shiki, あ, ア es romanitzen com a "a".

En la taula de la dreta, que segueix l'ordre gojūon (per columnes, i de dreta a esquerra), あ es troba a la primera columna (a la que dona nom: あ行, "columna A") i la primera fila (a la que dona nom: あ段, "fila A"). El caràcter あ prové del kanji 安, mentre que ア prové de 阿. Es fa servir un caràcter de menor mida, ぁ, ァ; per a la formació de nous sons que no existeixen en el japonès tradicional, com ふぁ (fa) i ヴァ (va).

Altres representacions 
 Sistema Braille:

 Alfabet fonètic: 「朝日のア」 ("la dasahi", on asahi pot traduir-se com a "sol naixent")
 Codi Morse: －－・－－

A